Tagant ou Takant (Árabe: تكانت) é uma região da Mauritânia. Sua capital é a cidade de Tidjikdja.

Departamentos

Tagant está dividido em 3 departamentos:
Moudjeria
Tichit
Tidjikja

Demografia 

Regiões da Mauritânia